Homolje est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
 Homolje, un village situé dans la municipalité de Konjic, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Serbie
l'Homolje, une région de l'est de la Serbie ;
les monts Homolje, un massif montagneux de l'est de la Serbie ;

Homonymie de toponyme